Stjärtlösa groddjur (Anura) är en ordning av groddjur som omfattar drygt 5000 arter uppdelade i ett 50-tal familjer.

Utseende 
Som namnet antyder saknar de stjärtlösa groddjuren stjärt. De har kort kropp och obetydligt avsatt huvud, som är platt och brett och har stor mun. Vidare är bakbenen i regel kraftigare än frambenen. De karaktäriseras också av simhud mellan tårna och utstående ögon. De minsta arterna blir bara någon centimeter långa, medan Goliatgrodan, kan bli upp till 40 centimeter lång.

Utbredning 
Stjärtlösa groddjur finns från ekvatorn till ganska nära polerna, men inte i de arktiska områdena. De allra flesta arterna finns i tropisk regnskog. De finns i många mycket olika former, anpassade till mycket olika levnadssätt. Men deras antal minskar snabbt och det tycks råda en överhängande risk att många arter helt dör ut.

Ekologi 
De flesta arterna i Anura är amfibiska och lever en stor del av livscykeln i sötvatten. Men de rör sig också lätt på land genom att hoppa och klättra. Yttre befruktning dominerar, och äggen läggs vanligtvis i lugna vatten, till exempel pölar, dammar och sjöar. Larverna (grodyngel) har gälar och utvecklas i vattnet. De vuxna djuren är köttätare och lever framför allt av leddjur (till exempel insekter), ringmaskar och snäckor. Människorna märker dem framför allt genom de lockrop som hannarna utstöter under parningssäsongen.

Systematik 
De stjärtlösa groddjurens vetenskapliga namn Anura kommer från det grekiska ordet an, som betyder "utan" och oura, som betyder "svans". Det betyder följaktligen "utan svans". 

I vardagligt tal omfattar ordningen grodor och paddor. Grodor och paddor är inte två taxonomiska grupper utan samlingsnamn för två tänkta grupper som särskiljs genom generella morfologiska likheter. Arterna inom dessa båda grupper behöver alltså inte vara mer eller mindre närbesläktade med varandra än med någon annan art inom gruppen. De arter som kallas paddor är mer anpassade till ett liv i torrare miljöer och likheterna dem emellan har uppstått genom så kallad konvergent evolution, vilket innebär att de anpassats till liknande ekologi oberoende av varandra och därmed fått vissa gemensamma egenskaper. Grodorna är i sin tur mer anpassade till fuktiga miljöer. Yttre skillnader mellan grodor och paddor är att paddorna oftast har en kortare och robustare kropp och kortare ben än grodorna. Paddor brukar också ha tjockare, mer körtellik och vårtig hud, än grodor, vilka oftast har slätare hud.

Evolution 
Fynd av fossila, groddliknande amfibier som är minst 220 miljoner år gamla har gjorts på Madagaskar, från tidsepoken trias. Men de första helt säkra fossilen av stjärtlösa groddjur är runt 150 miljoner år gamla. Dessa är kända som Archaeobatrachia, vilket betyder "gamla grodor". För cirka 50 miljoner år sedan levde Neobatrachia, eller "nya grodor", vilka troligen är förfäder till dagens stjärtlösa groddjursfamiljer.

Kladogram 
Här nedan är ett kladogram över släktskapen mellan ordningens olika familjer baserat på Frost et al. (2006)  och Heinicke et al. (2009).

Källor

Noter